YORP steht für:

 (54509) YORP, ein erdnaher Asteroid
 YORP-Effekt in der Himmelsmechanik

Abkürzung